Polyarthra är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1834. Polyarthra ingår i familjen Synchaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Polyarthra